Le Théâtre National Ivan Vazov (en  ; Naroden teatar Iwan Wasow) est un théâtre de la capitale bulgare Sofia. Il porte le nom de l'écrivain Ivan Vazov.

Emplacement 
Le Théâtre National est situé sur la place entre les rues Djakon Ignatij (bulg. Дякон Игнатий), Iwan Wasow (bulg. Иван Вазов), Slawjanska (bulg. Славянска) et Georgi Benkowski (bulg. еорги Бенковски). Le jardin de la ville de Sofia s'étend devant le théâtre.

Noms 
Le théâtre a porté différents noms au cours de son histoire :

 1906-1952, Théâtre national (bulg. ароден театър)
 1952-1962, Théâtre national Krastjo Sarafow (bulg. ароден театър "Кръстю Сарафов")
 1962-1977 et après 1982 théâtre national Ivan Wasow

Bâtiment 

Le bâtiment a été construit près de l'ancien palais du tsar à Sofia (aujourd'hui la Galerie nationale d'art) sur la base d'un projet des architectes viennois Hermann Helmer et Ferdinand Fellner le Jeune. Le bâtiment a été achevé fin 1906 et la première représentation a eu lieu le 3 janvier 1907.

En 1923, le théâtre a été gravement endommagé par un incendie lors d'une représentation. Lors du bombardement de Sofia en 1943/1944, le bâtiment fut à nouveau gravement endommagé et réparé en 1945. La dernière grande rénovation a eu lieu en 1971-1975 avec la construction d'une salle de musique de chambre spéciale.

En 2007 les façades, la toiture et les éléments décoratifs ont été rénovés et leur dorure a été refaite.

Liens web 

 Site officiel
 Photos anciennes

Monument en Bulgarie
Théâtre en Bulgarie
Histoire de Sofia
Culture à Sofia
Édifice construit en 1907